Михаи́л Фёдорович Киселёв (род. 16 июня 1937, Москва) — советский и российский , доктор искусствоведения (1991), профессор, член-корреспондент Российской академии художеств (2009), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996), автор ряда книг по истории русского искусства XIX и XX веков.

Биография 
Михаил Киселёв родился 16 июня 1937 года.

Окончил Московский государственный университет имени  по специальности «искусствоведение». В 1961—1963 и 1968—1973 годах работал в издательстве «Искусство». В 1963—1966 годах был аспирантом НИИ искусствознания Министерства культуры СССР, а в 1965—1968 годах работал в Гознаке СССР, был руководителем издательской группы и заведующим редакцией.

С 1973 по 1986 год Михаил Киселёв преподавал в Московском государственном педагогическом институте имени  (МГПИ), читал курсы по искусству эпохи Возрождения и зарубежному искусству XVII—XVIII веков. С 1971 года он также преподавал в Московском государственном академическом художественном институте имени  (МГАХИ), а в 1986—2014 годах был штатным сотрудником этого института, заведовал кафедрой теории и истории искусства МГАХИ, а также был председателем диссертационного совета.

В 1991 году Михаил Киселёв защитил докторскую диссертацию по теме «Проблемы московского Модерна. Живопись. Графика» и получил учёную степень доктора искусствоведения, а затем — звание профессора и члена-корреспондента Российской академии художеств. Ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. С 1995 года он является членом расширенного учёного совета Государственной Третьяковской галереи.

Михаил Киселёв — автор ряда книг, посвящённых истории русской живописи XIX и XX веков, в том числе творчеству художников Виктора Борисова-Мусатова, Константина Коровина, Василия Поленова, Марии Якунчиковой, Бориса Биргера, Анны Остроумовой-Лебедевой и Георгия Нисского, а также членов художественной группы «Голубая роза» — Николая Сапунова, Павла Кузнецова и других. Был членом редакционной коллегии и автором ряда статей «Словаря по русскому искусству» (Москва, Белый город, 2002).

Сочинения М. Ф. Киселёва 
 Георгий Нисский. Москва, Изобразительное искусство, 1972.
 Графика А. П. Остроумовой-Лебедевой: гравюра и акварель. Москва, Искусство, 1984 (автор вступительной статьи и составитель)
 Виктор Борисов-Мусатов. Москва, Белый город, 2000, ISBN 5-7793-0292-8
 Константин Коровин. Москва, Белый город, 2001, ISBN 5-7793-0334-7
 Павел Кузнецов. Москва, Белый город, 2002, ISBN 5-7793-0419-X
 Николай Сапунов. Москва, Белый город, 2002, ISBN 5-7793-0479-3
 Мария Якунчикова. Москва, Изобразительное искусство, 2005, ISBN 978-5-85200-416-1
 Сам себе Биргер. Москва, Новое литературное обозрение, 2009 (совместно с Борисом Шумяцким), ISBN 978-5-86793-702-7
 Василий Поленов. Москва, Арт-Родник, 2012, ISBN 978-5-404-00251-5
 Голубая роза. Москва, БуксМАрт, 2013, ISBN 978-5-906190-02-4

Примечания

Ссылки 
 Киселёв Михаил Фёдорович, Российская академия художеств — www.rah.ru
 Из племени работников искусств: Михаил Киселёв // Золотая палитра. — М., 2019. — № 1(18).

Историки искусства России
Члены Московского Союза художников
Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели МГХИ им. Сурикова